TV5 – nome con cui in passato era conosciuta la rete televisiva di lingua francese TV5 Monde
 TV5 – rete televisiva filippina
 TV5 – rete televisiva lettone
 TV5 – rete televisiva finlandese
 TV5 – rete televisiva thailandese, nota anche con il nome Channel 5